Приказ «Нерон» () — неосуществлённый приказ и план главы нацистской Германии Адольфа Гитлера, по которому «все военные, транспортные, коммуникационные, производственные и продовольственные объекты, а также все ресурсы Рейха, которые враг немедленно или в ближайшем будущем сможет использовать в военных целях, должны быть уничтожены».

Приказ был подписан и выслан Альберту Шпееру 19 марта 1945 года, в ответ на экономический отчёт Шпеера и план примитивных мер по обеспечению благосостояния народа.

План назван в честь знаменитого римского императора Нерона, который якобы поджёг Рим.

Адольф Гитлер
Приказы